Schachenmayr ist der Name von:

 Alkuin Volker Schachenmayr (* 1969), deutscher Priestermönch und Kirchenhistoriker
 Walter Schachenmayr (* 1942), deutscher Mediziner (Prof. f. Neuropathologie in Gießen ab 1985, davor in Ulm)

Außerdem steht Schachenmayr für:

 Kammgarnspinnerei Schachenmayr, ehemalige deutsche Kammgarnspinnerei in Salach, zeitweise als Schachenmayr, Mann & Cie GmbH firmierend